Proscinidae är en familj av kräftdjur. Proscinidae ingår i överfamiljen Scinoidea, ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Proscinidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Proscinidae